1. divisjon 2019 – 71. edycja rozgrywek ligowych drugiego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. Ich sponsorem tytularnym była skandynawska grupa budownictwa mieszkaniowego OBOS, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa OBOS-ligaen. Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 30 marca 2019, a zakończyły 9 listopada 2019; ponadto w dniach 23 listopada – 11 grudnia 2019 rozegrano mecze barażowe o awans do Eliteserien.

OBOS-ligaen

Drużyny 
W OBOS-ligaen w sezonie 2019 występowało 16 drużyn.

Objaśnienia:

Stadiony 

 * Od 26 maja 2019 do końca sezonu 2019 Skeid Fotball swoje domowe mecze rozgrywał na stadionie Intility Arena.

Rozgrywki 
W sezonie 2019 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej. 

Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansują bezpośrednio do Eliteserien, a najlepsza drużyna baraży między drużynami z miejsc 3–6 zagra w barażach o awans z 14. drużyną Eliteserien. Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do PostNord-ligaen (2. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszym wicemistrzem PostNord-ligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże

Baraże o grę w Eliteserien

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do Eliteserien występowało 5 drużyn, które grały o jedno miejsce w Eliteserien w sezonie 2020:
 Lillestrøm SK – 14. drużyna Eliteserien 
 IK Start – 3. drużyna OBOS-ligaen  
 KFUM Oslo – 4. drużyna OBOS-ligaen
 Kongsvinger IL – 5. drużyna OBOS-ligaen
 Sogndal Fotball – 6. drużyna OBOS-ligaen

1. runda 

 Kongsvinger IL awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Sogndal Fotball pozostał w OBOS-ligaen

2. runda 

 KFUM Oslo awansował do 3. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Kongsvinger IL pozostał w OBOS-ligaen

3. runda 

 IK Start awansował do 4. rundy (finałowej) baraży o awans do Eliteserien.
 KFUM Oslo pozostał w OBOS-ligaen.

4. runda (finałowa) 

 IK Start awansował do Eliteserien.
 Lillestrøm SK spadł do OBOS-ligaen.

Baraże o grę w OBOS-ligaen

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do OBOS-ligaen występowało 3 drużyny, które grały o jedno miejsce w OBOS-ligaen w sezonie 2020:
 Notodden FK – 14. drużyna OBOS-ligaen
 Kvik Halden FK – 2. drużyna grupy 1 PostNord-ligaen
 Åsane Fotball – 2. drużyna grupy 2 PostNord-ligaen

1. runda 

 Åsane Fotball awansował do 2. rundy (finałowej) baraży o awans do OBOS-ligaen.
 Kvik Halden FK pozostał w PostNord-ligaen.

2. runda (finałowa) 

 Åsane Fotball awansował do OBOS-ligaen.
 Notodden FK spadł do PostNord-ligaen.

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2019 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2019 w Norwegii